Аракеля́н () — армянская фамилия. Происходит от слова «Аракя́л» (; апостол).

Известные носители

А 
 Аракелян, Акоп (1988) — армянский самбист и дзюдоист.
  (род. 1996) — армянский футболист.
 Аракелян, Амир Мурадович (1898 — ?) — советский виноградарь, Герой Социалистического Труда (1951).
 Аракелян, Арарат Амбарцумович (род. 1984) — армянский футболист.
 Аракелян, Артавазд Оганесович (род. 1925) — советский и армянский учёный в области энтомологии и фитопатологии.
 Аракелян, Артак Григорьевич (1945—2005) — депутат армянского парламента.
 
 Аракелян, Артём Мамиконович (род. 1940) — депутат Верховного Совета СССР.
 Аракелян, Артур (род. 1963) — советский и армянский футболист.

Б — Г 
 Аракелян, Бабкен Николаевич (1912—2004) — армянский археолог, академик АН Армянской ССР.
 Аракелян, Галина Лаврентовна (род. 1988) — заслуженный мастер спорта России (подводный спорт).
 Аракелян, Грант Бабкенович (род. 1947) — армянский философ науки.

К — Н 
 Аракелян, Кнарик Арсеновна (1921—1996) — советская ткачиха, Герой Социалистического Труда (1971).
 Аракелян, Корюн Варданович (1944) — депутат армянского парламента.
 Аракелян, Мнацакан Хачатурович (1925) — старший чабан Алагязского совхоза Талинского района Армянской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Аракелян, Нарине (род. 1979) — армянская междисциплинарная художница-феминистка, совмещающая в своих работах перформанс, скульптуру и видеоарт.
 Аракелян, Норайр Унанович (1936) — армянский математик и общественный деятель.

С 
 Аракелян, Седрак Аракелович (1884—1942) — русский и армянский художник.
 
 Аракелян, Степан Хоренович (1936—2020) — советский военачальник, генерал-полковник.
 Аракелян, Сурен Смбатович (1911—1943) — Герой Советского Союза.

Т 
 Аракелян, Тигран (1974) — армянский футболист.

См. также